Valentini Grammatikopoulou (, * 9. Februar 1997 in Kilkis) ist eine griechische Tennisspielerin.

Karriere 
Grammatikopoulou, die den Rasenplatz bevorzugt, begann mit sieben Jahren das Tennisspielen. Sie spielt seit 2011 Turniere auf dem ITF Women’s Circuit, bei denen sie bislang 12 Einzel- und 24 Doppeltitel gewann.

Ihr erstes Turnier auf der WTA Tour bestritt Grammatikopoulou im Juli 2011 bei den Citi Open in College Park. Dort unterlag sie in der ersten Qualifikationsrunde der US-Amerikanerin Whitney Jones mit 2:6 und 2:6. Im Mai 2013 schied sie bei der Qualifikation zu den Brussels Open ebenfalls bereits in der ersten Runde mit 4:6 und 1:6 gegen Jennifer Elie aus. Danach spielte sie wieder ausnahmslos ITF-Turniere.

2014 gab sie ihr Debüt für die griechische Fed-Cup-Mannschaft. Bei den vier Begegnungen, bei denen sie bislang zum Einsatz kam, gewann sie fünf ihrer sechs Partien, darunter alle vier Einzel.

In der deutschen Tennis-Bundesliga spielte sie 2013 in der 2. Liga für den TC Blau-Weiss Halle.

Turniersiege

Einzel

Doppel

Abschneiden bei Grand-Slam-Turnieren

Einzel

Weblinks 

 
 
 
 

Billie-Jean-King-Cup-Spielerin (Griechenland)
Grieche
Geboren 1997
Frau